Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але цього разу не взяла участь.

Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши Агнеш Савай, яка знялась за рахунку 4-6, 3-0.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Women's draw

Pilot Pen Tennis 2007